A szélkiáltó a következőkre utalhat:

 Szélkiáltó madár = nagy póling (Numenius arquata)
 Szélkiáltó madár (1925) József Attila verse; s:Szélkiáltó madár
 Szélkiáltó (1974–) pécsi együttes
 Szélkiáltó (1991–) madártani folyóirat